Эшли Харклроуд (; родилась 2 мая 1985 года в Россвилле, США) — американская теннисистка.

 Победительница 13 турниров ITF (8 — в одиночном разряде).
 Экс-3-я ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2001).
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2002).
 Полуфиналистка 3 юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open, Roland Garros, US Open-2001).

Биография 
Эшли Харклроуд наиболее известна как американская теннисная звезда, которая снялась обнаженной для журнала Playboy.

Занятия профессиональным теннисом начались в 2000 году. Спортсменка вызвала всплеск эмоций у болельщиков, когда в возрасте 16 лет появилась на Открытом чемпионате США 2001 года в чересчур тесных шортах. Она проиграла в первом же раунде. Однако её внешний вид, длинные белокурые волосы оставили неизгладимое впечатление, а также позволили сравнить Эшли с другой теннисной звездой — Анной Курниковой. Чуть ранее в этом году Эшли выступила на Уимблдонском турнире в парном разряде вместе с аргентинкой Жиселой Дулко.

В 2000 и 2001 годах Эшли считалась первой теннисисткой США среди девушек возрастной категории 18 и моложе. Но с 2006 года спортсменка значительно упала в мировом рейтинге, так что 39 место осталось её высшим достижением. Однако она продолжала демонстрировать мастерские навыки, а в 2008 году одержала две победы в одиночном разряде за американскую команду на Кубке Федерации.

В 2004 спортсменка вышла за профессионального теннисиста Алекса Богомолова. На тот момент ей было 19 лет, ему — 21. В 2006 году пара развелась. В августе 2008 года Эшли появилась на страницах журнала Playboy.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (8)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (11)

Победы (5)

Поражения (6)

История выступления на турнирах

Одиночные турниры

Парные турниры

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Родившиеся в округе Уолкер (Джорджия)